Athanásios Christópoulos (1772-1847) : poète grec;
 Anastásios Christópoulos (1805-1887) : révolutionnaire grec;
 Stephanos Christopoulos (1876- ap.1906) : lutteur grec.